Каллимаки (Callimachi; эллинизированная форма первоначальной Калмашу или Кэлмашу (Calmaşul, Călmaşu)) — фамилия господарей Молдавского княжества, которая вышла из зажиточных селян Орхейской волости в Бессарабии, в XVII веке прикупивших также наделы в Буковине:

 Александр Каллимаки
 Григорий Каллимаки
 Иоанн Теодор Каллимаки
 Скарлат Каллимаки

Сын Скарлата, Александр Каллимаки, провёл юность в России, где окончил Киевский университет, но почёл благоразумным поступить на турецкую службу в качестве управляющего островом Самос (1850-54), а затем и посла в Австро-Венгрии.

Из современных представителей рода Скарлат Каллимаки, прозванный «красным князем», с 1932 г. активно пропагандировал в Румынии идеи коммунизма, а Эндрю Каллимах (Andrew Callimach) издал в США популярное пособие по гомоэротике в древнегреческой мифологии (Lovers' Legends: The Gay Greek Myths).

Ссылки 
 Родословная рода Каллимахи 

Дворянство Молдавии